Luis Rojas (1871-1949), advocat, periodista, i polític mexicà.
 Luis Rojas (1857-1942), il·lustrador i caricaturista xilè.
 Luis Rojas (n. 1990), futbolista xilè.
 Luis Rojas (n. 1943), psiquiatre espanyol.
 Luis Rojas (n. 1954), futbolista xilè de les dècades dels 70 i 80.
 Luis Rojas (n. 1975), jugador d'escacs xilè.